Roller est un anglicisme qui peut désigner :
 le patinage à roulettes, il est alors la contraction de  ;
 les patins à roulettes, il est alors la contraction de  ;
 le stylo roller, contraction de , type de stylographe proche du stylo à bille ;
 le roller acrobatique, discipline du roller dans des skateparks.

Personnalités 

 Jean Roller (1798-1866), peintre et sculpteur français ;
 Theodor Roller (1915-2008), résistant allemand au nazisme.